Rattelsdorf (Beieren)
 Rattelsdorf (Thüringen)